В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Сан-Мигель ():
 округ '''Сан-Мигель''' — штат Колорадо.
 округ '''Сан-Мигель''' — штат Нью-Мексико.